De initialen JC worden wel gebruikt om de volgende personen mee aan te duiden:
Julius Caesar 
Jezus Christus
Johan Cruijff
Jackie Chan
Johannes Calvijn
Jan Coppens

Daarnaast kan JC verwijzen naar:
Roda JC Kerkrade, een voetbalclub uit Kerkrade, Nederland